Carollia brevicauda é uma espécie de morcego da família dos filostomídeos (Phyllostomidae). Pode ser encontrada na Bolívia, Brasil, Peru, Colômbia, Panamá, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Trindade e Tobago.

Habitat e dieta 

Carollia brevicauda abunda em florestas secundárias, clareiras e plantações, mas é menos comum em florestas maduras. Sua dieta consiste principalmente de frutas, mas oportunamente colhe folhas para insetos, suplementadas por néctar na estação seca. É um dos dispersores de sementes mais importantes às piperáceas (Piperaceae) e pequenos frutos na área onde reside. Forrageia perto de áreas úmidas, sendo capturado com mais frequência em florestas tropicais perenes. Muitas vezes, é um dos morcegos mais numerosos nas florestas tropicais das planícies e parece mais comum em áreas perturbadas.

Conservação 

Consta na Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN / UICN) como pouco preocupante devido a grande área na qual reside, o fato de adaptar-se bem às mudanças em seu habitat, por ser relativamente comum e por sua população ser abrangente. Em 2005, foi incluída como vulnerável na Lista de Espécies da Fauna Ameaçadas do Espírito Santo; em 2014, como pouco preocupante no Livro Vermelho da Fauna Ameaçada de Extinção no Estado de São Paulo; e em 2018, como pouco preocupante na Lista Vermelha do Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Carollia
Fauna da Mata Atlântica
Fauna da Amazônia
Mamíferos de Alagoas
Mamíferos de Pernambuco
Mamíferos do Ceará
Mamíferos da Paraíba
Mamíferos do Rio Grande do Norte
Mamíferos do Maranhão
Mamíferos do Piauí
Mamíferos de Minas Gerais
Mamíferos do Rio de Janeiro (estado)
Mamíferos de Sergipe
Mamíferos da Bahia
Mamíferos do Espírito Santo (estado)
Mamíferos de Goiás
Mamíferos do Tocantins
Mamíferos de Mato Grosso
Mamíferos do Pará
Mamíferos de Rondônia
Mamíferos de Roraima
Mamíferos do Acre
Mamíferos do Amazonas
Mamíferos do Amapá
Mamíferos da Bolívia
Mamíferos da Colômbia
Mamíferos de Guiana
Mamíferos da Guiana Francesa
Mamíferos do Panamá
Mamíferos do Peru
Mamíferos do Suriname
Mamíferos de Trindade e Tobago
Mamíferos da Venezuela
Mamíferos descritos em 1821

Espécies citadas no Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção
Espécies citadas na Lista de Espécies da Fauna Ameaçadas do Espírito Santo
Espécies citadas no Livro Vermelho da Fauna Ameaçada de Extinção no Estado de São Paulo